Molefe ist der Familienname folgender Personen:
 California Molefe (* 1980), botswanischer Leichtathlet
 Enock Molefe (* 1968), südafrikanischer Fußballschiedsrichter
 Petrus Molefe (* 1976), botswanischer Tennisspieler
 Popo Molefe (* 1952), südafrikanischer Politiker
 Thabang Molefe (* 1979), südafrikanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Malebogo Molefhe